Премия имени С. В. Лебедева — премия, присуждаемая с 1943 года АН СССР, а с 1995 года — Российской академией наук за выдающиеся работы в области в области химии и технологии синтетического каучука и других синтетических полимеров.

Список награждённых АН СССР

Список награждённых РАН

Ссылки 
 Информация о Премии имени С. В. Лебедева на сайте РАН  .

Примечания 

Награды в области химических наук
Награды РАН
Награды АН СССР
 
Награды по алфавиту